NRG1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 640 амінокислот, а молекулярна маса — 70 392.

Кодований геном білок за функцією належить до факторів росту. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Фактори росту